Годжаев — фамилия; имеет женскую форму Годжаева.
 Годжаев, Гамид Гусейн оглы (род. 1891) — советский азербайджанский животновод, Герой Социалистического Труда.
 Годжаев, Закид Одыгезал оглы (род. 1951) — советский и российский учёный, специалист в области механизации, член-корреспондент РАН (2019).
 Годжаев, Фикрет Гёйюш оглы (более известен как Фикрет Годжа; род. 1935) — азербайджанский поэт и писатель.